Batcheloromyces är ett släkte av svampar. Batcheloromyces ingår i familjen Teratosphaeriaceae, ordningen Capnodiales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Batcheloromyces